Název  Havlíčkova  má mnoho ulic v různých městech, městysech a obcích České republiky.

 Havlíčkova (Aš) je ulice ve městě Aš, okres Cheb, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Bakov nad Jizerou) je ulice ve městě Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Bělá pod Bezdězem) je ulice ve městě Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Beroun) je ulice ve městě Beroun, okres Beroun, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Bílina) je ulice ve městě Bílina, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Bílovec) je ulice ve městě Bílovec, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Bílovice nad Svitavou) je ulice v obci Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Blansko) je ulice ve městě Blansko, okres Blansko, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Blšany) je ulice ve městě Blšany, okres Louny, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Blučina) je ulice v obci Blučina, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Bohušovice nad Ohří) je ulice ve městě Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Borohrádek) je ulice ve městě Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Boskovice) je ulice ve městě Boskovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) je ulice ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Branka u Opavy) je ulice v obci Branka u Opavy, okres Opava, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Brno) je ulice ve statutárním městě Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Brodek u Prostějova) je ulice v městyse Brodek u Prostějova, okres Prostějov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Brodek u Přerova) je ulice v městyse Brodek u Přerova, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Broumov) je ulice ve městě Broumov, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Bruntál) je ulice ve městě Bruntál, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Břeclav) je ulice ve městě Břeclav, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Budišov nad Budišovkou) je ulice ve městě Budišov nad Budišovkou, okres Opava, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Buštěhrad) je ulice ve městě Buštěhrad, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Bystřany) je ulice v obci Bystřany, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Bystřice pod Hostýnem) je ulice ve městě Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Cítoliby) je ulice v městyse Cítoliby, okres Louny, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Cvikov) je ulice ve městě Cvikov, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Častolovice) je ulice v městyse Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Čechtice) je ulice v městyse Čechtice, okres Benešov, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Čechy pod Kosířem) je ulice v obci Čechy pod Kosířem, okres Prostějov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Čelákovice) je ulice ve městě Čelákovice, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Čeperka) je ulice v obci Čeperka, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Čerčany) je ulice v obci Čerčany, okres Benešov, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Černčice) je ulice v obci Černčice, okres Louny, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Černošice) je ulice ve městě Černošice, okres Praha-západ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Červené Pečky) je ulice v městyse Červené Pečky, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Červený Kostelec) je ulice ve městě Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Česká Kamenice) je ulice ve městě Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Česká Lípa) je ulice ve městě Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Česká Skalice) je ulice ve městě Česká Skalice, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Česká Třebová) je ulice ve městě Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (České Budějovice) je ulice ve městě České Budějovice, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (České Velenice) je ulice ve městě České Velenice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Český Brod) je ulice ve městě Český Brod, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Český Těšín) je ulice ve městě Český Těšín, okres Karviná, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Čížkovice) je ulice v obci Čížkovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Dašice) je ulice ve městě Dašice, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Děčín) je ulice ve městě Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Dobřany) je ulice ve městě Dobřany, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Dobříš) je ulice ve městě Dobříš, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Doksy) je ulice ve městě Doksy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Domažlice) je ulice ve městě Domažlice, okres Domažlice, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Doubravice nad Svitavou) je ulice v městyse Doubravice nad Svitavou, okres Blansko, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Drnholec) je ulice ve městyse Drnholec, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Dubňany) je ulice ve městě Dubňany, okres Hodonín, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Duchcov) je ulice ve městě Duchcov, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Dvůr Králové nad Labem) je ulice ve městě Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Frenštát pod Radhoštěm) je ulice ve městě Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Frýdek-Místek) je ulice ve statutárním městě Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Frýdlant) je ulice ve městě Frýdlant, okres Liberec, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Frýdlant nad Ostravicí) je ulice ve městě Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Grygov) je ulice v obci Grygov, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Habartov) je ulice ve městě Habartov, okres Sokolov, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Havlíčkova Borová) je ulice ve městyse Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Havlíčkův Brod) je ulice ve městě Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Heřmanův Městec) je ulice ve městě Heřmanův Městec, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Hlinsko) je ulice ve městě Hlinsko, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Hlubočky) je ulice v obci Hlubočky, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Hluboká nad Vltavou) je ulice ve městě Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Hodonín) je ulice ve městě Hodonín, okres Hodonín, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Holešov) je ulice ve městě Holešov, okres Kroměříž, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Holice) je ulice ve městě Holice, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Horažďovice) je ulice ve městě Horažďovice, okres Klatovy, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Horní Cerekev) je ulice ve městě Horní Cerekev, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Horní Jelení) je ulice ve městě Horní Jelení, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Horní Moštěnice) je ulice v obci Horní Moštěnice, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Hořice) je ulice ve městě Hořice, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Hostivice) je ulice ve městě Hostivice, okres Praha-západ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Hostomice) je ulice v městyse Hostomice, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Hradec Králové) je ulice ve městě Hradec Králové, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Hranice) je ulice ve městě Hranice, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Hronov) je ulice ve městě Hronov, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Hrušovany u Brna) je ulice v obci Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Hulín) je ulice ve městě Hulín, okres Kroměříž, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Hustopeče) je ulice ve městě Hustopeče, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Cheb) je ulice ve městě Cheb, okres Cheb, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Chlumec nad Cidlinou) je ulice ve městě Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Chodov) je ulice ve městě Chodov, okres Sokolov, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Chomutov) je ulice ve městě Chomutov, okres Chomutov, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Chotěboř) je ulice ve městě Chotěboř, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Chotěšov) je ulice ve městě Chotěšov, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Chrudim) je ulice ve městě Chrudim, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Ivanovice na Hané) je ulice ve městě Ivanovice na Hané, okres Vyškov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Jablonec nad Nisou) je ulice ve statutárním městě Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Jáchymov) je ulice ve městě Jáchymov, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Jaroměř) je ulice ve městě Jaroměř, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Jaroměřice nad Rokytnou) je ulice ve městě Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Jaroslavice) je ulice v obci Jaroslavice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Javorník) je ulice ve městě Javorník, okres Jeseník, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Jeseník) je ulice ve městě Jeseník, okres Jeseník, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Jičín) je ulice ve městě Jičín, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Jihlava) je ulice ve městě Jihlava, okres Jihlava, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Jílové) je ulice ve městě Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Jince) je ulice v městyse Jince, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Jindřichův Hradec) je ulice ve městě Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Jirny) je ulice v obci Jirny, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Jiřetín pod Jedlovou) je ulice v obci (dřívější město) Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Kadaň) je ulice ve městě Kadaň, okres Chomutov, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Kamenice nad Lipou) je ulice ve městě Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Kamenický Šenov) je ulice ve městě Kamenický Šenov, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Káraný) je ulice v obci Káraný, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Karlovy Vary) je ulice ve statutárním městě Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Karviná) je ulice ve statutárním městě Karviná, okres Karviná, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Kladno) je ulice ve statutárním městě Kladno, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Klášterec nad Ohří) je ulice ve městě Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Klatovy) je ulice ve městě Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Klimkovice) je ulice ve městě Klimkovice, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Kojetín) je ulice ve městě Kojetín, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Kolín) je ulice ve městě Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Kopidlno) je ulice ve městě Kopidlno, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Kopřivnice) je ulice ve městě Kopřivnice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Kostelec na Hané) je ulice ve městě Kostelec na Hané, okres Prostějov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Kostelec nad Labem) je ulice ve městě Kostelec nad Labem, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Kostelec nad Orlicí) je ulice ve městě Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Kralovice) je ulice ve městě Kralovice, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Kralupy nad Vltavou) je ulice ve městě Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Králův Dvůr) je ulice ve městě Králův Dvůr, okres Beroun, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Kraslice) je ulice ve městě Kraslice, okres Sokolov, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Krásná Lípa) je ulice ve městě Krásná Lípa, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Krnov) je ulice ve městě Krnov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Kroměříž) je ulice ve městě Kroměříž, okres Kroměříž, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Krupka) je ulice ve městě Krupka, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Křenovice) je ulice v obci Křenovice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Kunžak) je ulice v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Kuřim) je ulice ve městě Kuřim, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Kutná Hora) je ulice ve městě Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Kyjov) je ulice ve městě Kyjov, okres Hodonín, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Lanškroun) je ulice ve městě Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Lanžhot) je ulice ve městě Lanžhot, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Lázně Bělohrad) je ulice ve městě Lázně Bělohrad, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Ledeč nad Sázavou) je ulice ve městě Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Letohrad) je ulice ve městě Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Liberec) je ulice ve městě Liberec, okres Liberec, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Libochovice) je ulice ve městě Libochovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Libušín) je ulice ve městě Libušín, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Lipník nad Bečvou) je ulice ve městě Lipník nad Bečvou, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Litoměřice) je ulice ve městě Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Litomyšl) je ulice ve městě Litomyšl, okres Svitavy, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Litovel) je ulice ve městě Litovel, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Loděnice) je ulice ve městě Loděnice, okres Beroun, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Lomnice nad Popelkou) je ulice ve městě Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Louny) je ulice ve městě Louny, okres Louny, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Luže) je ulice ve městě Luže, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Lužná) je ulice v obci Lužná, okres Rakovník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Mariánské Lázně) je ulice ve městě Mariánské Lázně, okres Cheb, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Mělník) je ulice ve městě Mělník, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Mikulov) je ulice ve městě Mikulov, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Miletín) je ulice ve městě Miletín, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Milevsko) je ulice ve městě Milevsko, okres Písek, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Miroslav) je ulice ve městě Miroslav, okres Znojmo, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Mladá Boleslav) je ulice ve statutárním městě Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Mnichovo Hradiště) je ulice ve městě Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Modřice) je ulice ve městě Modřice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Mochov) je ulice v obci Mochov, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Moravské Budějovice) je ulice ve městě Moravské Budějovice, okres Třebíč, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Moravský Beroun) je ulice ve městě Moravský Beroun, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Moravský Krumlov) je ulice ve městě Moravský Krumlov, okres Znojmo, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Morkovice-Slížany) je ulice ve městě Morkovice-Slížany, okres Kroměříž, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Mšeno) je ulice ve městě Mšeno, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Mutěnice) je ulice v obci Mutěnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Náchod) je ulice ve městě Náchod, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Náměšť nad Oslavou) je ulice ve městě Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Nasavrky) je ulice ve městě Nasavrky, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Nebovidy) je ulice v obci Nebovidy, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Nechanice) je ulice ve městě Nechanice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Němčice nad Hanou) je ulice ve městě Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Neratovice) je ulice ve městě Neratovice, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Nová Paka) je ulice ve městě Nová Paka, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Nová Ves I) je ulice v obci Nová Ves I, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Nové Dvory) je ulice v městyse Nové Dvory, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Nové Město nad Metují) je ulice ve městě Nové Město nad Metují, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Nové Město pod Smrkem) je ulice ve městě Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Nové Strašecí) je ulice ve městě Nové Strašecí, okres Rakovník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Nový Bor) je ulice ve městě Nový Bor, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Nový Bydžov) je ulice ve městě Nový Bydžov, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Nový Jičín) je ulice ve městě Nový Jičín, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Nový Knín) je ulice ve městě Nový Knín, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Nymburk) je ulice ve městě Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Nýrsko) je ulice ve městě Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Nýřany) je ulice ve městě Nýřany, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Olomouc) je ulice ve statutárním městě Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Opava) je ulice ve statutárním městě Opava, okres Opava, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Opočno) je ulice ve městě Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Orlová) je ulice ve městě Orlová, okres Karviná, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Ostrava) je ulice ve statutárním městě Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Otrokovice) je ulice ve městě Otrokovice, okres Zlín, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Pardubice) je ulice ve statutárním městě Pardubice, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Planá) je ulice ve městě Planá, okres Tachov, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Plaňany) je ulice v městyse Plaňany, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Plzeň) je ulice ve statutárním městě Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Počátky) je ulice ve městě Počátky, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Poděbrady) je ulice ve městě Poděbrady, okres Nymburk, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Podivín) je ulice ve městě Podivín, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Polička) je ulice ve městě Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Polná) je ulice ve městě Polná, okres Jihlava, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Praha) je ulice v Praze 1, v hlavním městě Praha. 
 Havlíčkova (Prostějov) je ulice ve statutárním městě Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Protivín) je ulice ve městě Protivín, okres Písek, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Přelouč) je ulice ve městě Přelouč, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Přerov) je ulice ve statutárním městě Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Příbram) je ulice ve městě Příbram, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Přibyslav) je ulice ve městě Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Rájec-Jestřebí) je ulice ve městě Rájec-Jestřebí, okres Blansko, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Rajhrad) je ulice ve městě Rajhrad, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Rakovník) je ulice ve městě Rakovník, okres Rakovník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Rokycany) je ulice ve městě Rokycany, okres Rokycany, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Roudnice nad Labem) je ulice ve městě Roudnice nad Labem, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Rovensko pod Troskami) je ulice ve městě Rovensko pod Troskami, okres Semily, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Roztoky) je ulice ve městě Roztoky, okres Praha-západ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Rožmitál pod Třemšínem) je ulice ve městě Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Rybitví) je ulice v obci Rybitví, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Rychnov nad Kněžnou) je ulice ve městě Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Rýmařov) je ulice ve městě Rýmařov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Řevnice) je ulice ve městě Řevnice, okres Praha-západ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Řevničov) je ulice v obci Řevničov, okres Rakovník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Řícmanice) je ulice v obci Řícmanice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Říčany) je ulice ve městě Říčany, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Sedlčany) je ulice ve městě Sedlčany, okres Příbram, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Sedlice) je ulice ve městě Sedlice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Semily) je ulice ve městě Semily, okres Semily, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Senice na Hané) je ulice v obci Senice na Hané, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Sezemice) je ulice ve městě Sezemice, okres Pardubice, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Skuteč) je ulice ve městě Skuteč, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Slatiňany) je ulice ve městě Slatiňany, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Slavkov u Brna) je ulice ve městě Slavkov u Brna, okres Vyškov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Smečno) je ulice ve městě Smečno, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Smržovka) je ulice ve městě Smržovka, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj. 
 Havlíčkova (Spálené Poříčí) je ulice ve městě Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Spořice) je ulice v obci Spořice, okres Chomutov, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Starý Plzenec) je ulice ve městě Starý Plzenec, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Strakonice) je ulice ve městě Strakonice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Stříbro) je ulice ve městě Stříbro, okres Tachov, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Suchdol nad Lužnicí) je ulice ve městě Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Sulejovice) je ulice v obci Sulejovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Sušice) je ulice ve městě Sušice, okres Klatovy, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Světlá nad Sázavou) je ulice ve městě Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Svitávka) je ulice v městyse Svitávka, okres Blansko, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Svitavy) je ulice ve městě Svitavy, okres Svitavy, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Svratka) je ulice ve městě Svratka, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Šestajovice) je ulice v obci Šestajovice, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Škvorec) je ulice v městyse Škvorec, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Šlapanice) je ulice ve městě Šlapanice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Šťáhlavy) je ulice v obci Šťáhlavy, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Šternberk) je ulice ve městě Šternberk, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Štítina) je ulice v obci Štítina, okres Opava, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Šumperk) je ulice ve městě Šumperk, okres Šumperk, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Švihov) je ulice ve městě Švihov, okres Klatovy, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Tábor) je ulice ve městě Tábor, okres Tábor, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Telč) je ulice ve městě Telč, okres Jihlava, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Teplá) je ulice ve městě Teplá, okres Cheb, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Teplice) je ulice ve statutárním městě Teplice, okres Teplice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Terezín) je ulice ve městě Terezín, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Tišnov) je ulice ve městě Tišnov, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Tlučná) je ulice v obci Tlučná, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Trhová Kamenice) je ulice v městyse Trhová Kamenice, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Trutnov) je ulice ve městě Trutnov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Třebechovice pod Orebem) je ulice ve městě Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Třebestovice) je ulice v obci Třebestovice, okres Nymburk, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Třeboň) je ulice ve městě Třeboň, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Třemošná) je ulice ve městě Třemošná, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Třešť) je ulice ve městě Třešť, okres Jihlava, Kraj Vysočina. 
 Havlíčkova (Třinec) je ulice ve statutárním městě Třinec, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. 
 Havlíčkova (Týn nad Vltavou) je ulice ve městě Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Týnec nad Labem) je ulice ve městě Týnec nad Labem, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Týniště nad Orlicí) je ulice ve městě Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Údlice) je ulice v obci Údlice, okres Chomutov, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Uherské Hradiště) je ulice ve městě Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Uherský Brod) je ulice ve městě Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Uhlířské Janovice) je ulice ve městě Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Unhošť) je ulice ve městě Unhošť, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Uničov) je ulice ve městě Uničov, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Úpice) je ulice ve městě Úpice, okres Trutnov, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Ústí nad Orlicí) je ulice ve městě Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 Havlíčkova (Úvaly) je ulice ve městě Úvaly, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Valašské Meziříčí) je ulice ve městě Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Varnsdorf) je ulice ve městě Varnsdorf, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Vejprnice) je ulice v obci Vejprnice, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. 
 Havlíčkova (Vejprty) je ulice ve městě Vejprty, okres Chomutov, Ústecký kraj. 
 Havlíčkova (Velká Bystřice) je ulice ve městě Velká Bystřice, okres Olomouc, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Velká Hleďsebe) je ulice v obci Velká Hleďsebe, okres Cheb, Karlovarský kraj. 
 Havlíčkova (Velké Popovice) je ulice v obci Velké Popovice, okres Praha-východ, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Velký Osek) je ulice v ulici Velký Osek, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Veltrusy) je ulice ve městě Veltrusy, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Veselí nad Lužnicí) je ulice ve městě Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Vlachovo Březí) je ulice ve městě Vlachovo Březí, okres Prachatice, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Vlašim) je ulice ve městě Vlašim, okres Benešov, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Vodňany) je ulice ve městě Vodňany, okres Strakonice, Jihočeský kraj. 
 Havlíčkova (Votice) je ulice ve městě Votice, okres Benešov, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Vrdy) je ulice v obci Vrdy, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Vrchlabí) je ulice ve městě Vrchlabí, okres Trutnov, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Vsetín) je ulice ve městě Vsetín, okres Vsetín, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Všetaty) je ulice v městyse Všetaty, okres Mělník, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Vyškov) je ulice ve městě Vyškov, okres Vyškov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Zábřeh) je ulice ve městě Zábřeh, okres Šumperk, Olomoucký kraj. 
 Havlíčkova (Zásmuky) je ulice ve městě Zásmuky, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Zdice) je ulice ve městě Zdice, okres Beroun, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Zlín) je ulice ve statutárním městě Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj. 
 Havlíčkova (Zlonice) je ulice v městyse Zlonice, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Znojmo) je ulice ve městě Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Železnice) je ulice ve městě Železnice, okres Jičín, Královéhradecký kraj. 
 Havlíčkova (Židlochovice) je ulice ve městě Židlochovice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. 
 Havlíčkova (Žiželice) je ulice v obci Žiželice, okres Kolín, Středočeský kraj. 
 Havlíčkova (Žleby) je ulice v obci Žleby, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

Související články 
 Havlíčkovo náměstí